Pichia pastoris steht für:

 Pichia pastoris, biotechnologisches Expressionssystem, siehe Komagataella phaffii
 Pichia pastoris, Synonym für Komagataella pastoris, Hefeart
 Pichia pastoris, veraltet für Komagataella pseudopastoris, weitere Hefeart